Belval se poate referi la:
Belval, localitate în departamentul Ardennes, Franța
Belval, localitate în departamentul Manche, Franța
, localitate în departamentul Vosges, Franța
Belval-Bois-des-Dames, localitate în departamentul Ardennes, Franța
Belval-en-Argonne, localitate în departamentul Marne, Franța
Belval-sous-Châtillon, localitate în departamentul Marne, Franța